Wolfsedt heißen folgende geographische Objekte:

 Wolfsedt (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft der Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wolfsedt (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich